Нил Пракаш (), он же Абу Халид аль-Камбоди () — боевик Исламского государства из Австралии. Родился в Мельбурне 7 мая 1991. Отец — индо-фиджиец, мать — кхмерка.

Биография 
До принятия ислама исповедовал буддизм. Начал задумываться о принятии ислама, когда знакомый мусульманин спросил его о его религии, а тот ответил, что буддист, но верит в Бога, на что тот заявил, что Пракаш не буддист и запутался и посоветовал продолжить поиски. Сомневался, принимать ли ислам, но уже позже решил, что сомнения — васваса. В 20 лет съездил в Камбоджу, где ему, по его словам, открылась суть ширка: взывание к статуям, упование на них, плач перед ними и жертвование им денег. Спросив мать, зачем это, получил ответ, что так принято. На Чаул Чам Тхмей возмутился перед матерью спросом разрешения у статуй на то, чтобы начать есть. Однажды спросил своего дядю, в чём смысл жизни, получил ответ, что работать, купить машину, завести семью, умереть. В ответ Пракаш заявил, что это неправильно, что имущество идут государствам, которые тратят его на войну одно с другим ради завладения ресурсами, как США, напав на Вьетнам и заодно на Камбоджу; в ответ дядя заметил, что Пракаш слишком много думает об этом. После того разговора Пракаш принял ислам в Рамадан. Однажлы утром, читая суру ат-Тауба, задумался, чем он пожертвовал ради религии, к своему стыду, не вспомнив ничего. Начал распродавать свои вещи с целью скопить денег на хиджру в Сирию, в чём преуспел в последние 2 недели в Австралии. Посоветовал всем желающим хиджры выстоять ночную молитву, если у тех трудности в ней. На тот момент был мусульманином уже год и 4 месяца. Делал дуа с просьбой направить его в джамаат, помогающий исламу, после чего был приглашён в ИГ. Какое-то время по ошибке считался убитым в мае 2016, но на самом деле выжил после авиаудара с ранениями. В ноябре 2016 схвачен в Турции при пересечении границы по фальшивым документам. В мае 2017 премьер-министр Австралии Малкольм Тёрнбулл заявил, что они ждут экстрадиции от Турции. 29 декабря 2018 был лишён австралийского гражданства. Фиджи его своим гражданином тоже не признаёт. Ожидает суда в Турции по обвинению в терроризме, не будет экстрадирован до отбывания наказания в Турции. В интервью Sunrise, министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что Австралия хочет получить от него показания по ИГ.

Ссылки 
 مقتل «نيل براكاش» المسؤول عن تجنيد استراليين لداعش, Alweeam.com.sa
 نيل براكاش: أستراليا تواجه صعوبة في تجريد عضو تنظيم الدولة الإسلامية من الجنسية , Masrawy
 وزير الداخلية الأسترالي: اعتذار الداعشي براكاش مجرد "حيلة" , Al-ain.com
 نيل براكاش: أستراليا تواجه صعوبة في تجريد عضو تنظيم الدولة الإسلامية من الجنسية 
 هل تعرفون من هو المطلوب الاول على لائحة الاستخبارات الدولية ؟ , SBS
  , Arab News
  , Business Insider Australia
  , ABC News
 , The Australian
  , The New Daily
  , BBC Persian

Члены организации «Исламское государство»